Зеэв:

 Зеэв — еврейское мужское имя.
 Зеэв, Нисим — израильский политик, депутат кнессета (15, 16, 17, 18 созывы) от партии «ШАС».